Jezierscy herbu Nowina – polski ród szlachecki
 Jezierscy herbu Prus II – polski ród szlachecki
 Jezierscy herbu Rogala – polski ród szlachecki
 Jezierscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki